Pertinax kan syfta på:
 Publius Helvius Pertinax (126–193), romersk kejsare
 Pertinax (1862–1974), pseudonym för den franske journalisten André Geraud
 Pertinax av Bysans, patriark av Konstantinopel 169-187
 Pertinax (plastmaterial) – ett plastmaterial